Stockholm Open 2023 er en tennisturnering for mænd, som bliver spillet indendørs på hardcourt-baner i Kungl. Tennishallen i Stockholm, Sverige i perioden . - . november 2023. Det er den 54. udgave af Stockholm Open siden den første turnering i 1969, og den er en del af ATP Tour 2023 i kategorien ATP Tour 250.

Præmier 

Den samlede præmiesum for turneringen androg € ???, hvilket var en stigning på ??? % i forhold til året før.

Herresingle

Hovedturnering 

Hovedturneringen har deltagelse af 28 spillere, der fordeler sig på:
 21 direkte kvalificerede spillere i form af deres placering på ATP's verdensrangliste pr. . september 2023 (seks uger før turneringens start).
 3 spillere, der havde modtaget et wildcard (WC).
 4 spillere, der havde kvalificeret sig til hovedturneringen fra kvalifikationsturneringen (Q).
 ??? lucky losere fra kvalifikationen (LL).

Resultater

Kvalifikation 

Kvalifikationen har deltagelse af 16 spillere, der spiller om de sidste fire ledige pladser i hovedturneringen.

Følgende spillere kvalificerede sig til hovedturneringen.

Følgende spillere gik videre til hovedturneringen som lucky losere.

Resultater

Herredouble 

Herredoublerækken har deltagelse af 16 par, der fordeler sig på:
 14 direkte kvalificerede par i form af deres placering på ATP's verdensrangliste.
 2 par, der har modtaget et wildcard.

Resultater

Eksterne henvisninger 
 Stockholm Open  
 ATP Tour - Results - Stockholm 2023

Noter 

2023
ATP Tour 2023